Єздигерд I
Єздигерд II
Єздигерд III